Элизабет Хаббард (, род. ) — американская актриса, наиболее известная по ролям во множестве дневных мыльных опер.

Карьера 
Хаббард снималась в мыльных операх «Направляющий свет», «На пороге ночи» и «Одна жизнь, чтобы жить», но наибольшей известности добилась по «Докторам» и «Как вращается мир», в которых она снималась на протяжении десятилетий. Она получила дневную премию «Эмми» за лучшую женскую роль в дневной драме в 1974 году за «Доктора» и два года спустя за роль в телефильме «Дневник первой леди: Эдит Уилсон». Она также восемь раз номинировалась на премию за свою роль в «Как вращается мир». Она стала первой американкой, получившей серебряную медаль в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Помимо работы в мыльных операх, Хаббард, выступала на бродвейской сцене и появилась в кинофильмах «Под стеклянным колпаком», «Обыкновенные люди» и «Авансцена».

Личная жизнь 
С 1968 по 1973 год была замужем за меховщиком Дэвидом Джорджем Трухильо (Беннеттом). У них был сын Джереми, который родился в 1971 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале